Закопытье — железнодорожная станция на линии Гомель — Закопытье в Белоруссии, последняя станция на территории Белоруссии на участке Гомель — Брянск. Год открытия станции — 1887. Расположена в зоне отселения и отчуждения, поэтому пригородные поезда на станции не останавливаются (за исключением особых дней, например, Радуницы). Используется как разъезд. Является стыковой с Брянским регионом Московской железной дороги (граница — как государственная, так и двух дорог — проходит немного восточнее).

От станции отходит один подъездной путь к территории уже бывшей в/ч.

Примечания 

Станции Гомельского отделения Белорусской железной дороги